Gavignano (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Gavignano (Rome), een gemeente in de Italiaanse provincie Rome